Sezon 2020/2021 3. Fußball-Ligi – 13. sezon niemieckiej 3. Fußball-Ligi w piłce nożnej.

W rozgrywkach występowało 20 zespołów grających w systemie "każdy z każdym". Rozgrywki rozpoczęły się 18 września 2020 roku i zakończyły się 22 maja 2021 roku. Mistrzem zostało Dynamo Drezno, które wraz z Hansą Rostock awansowały bezpośrednio do 2. Bundesligi na sezon 2021/2022. FC Ingolstadt z kolei  awans uzyskało po barażach z 16. drużyną 2. Bundesligi (VfL Osnabrück) w sezonie 2020/2021. SpVgg Unterhaching, VfB Lübeck, rezerwy Bayernu Monachium oraz KFC Uerdingen 05 spadły do odpowiednich Regionallig.

3. Fußball-Liga (2020/2021)

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Statytstyki

Baraże o 2. Bundesligę 

Zwycięzca: FC Ingolstadt 04 (awans do 2. Bundesligi)

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2020 w Niemczech
2021 w Niemczech
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej